

Cinema 
La Tosca – film del 1908 diretto da Viggo Larsen
La Tosca – film del 1909 diretto da André Calmettes e Charles Le Bargy
La Tosca – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Frenkel 
La Tosca – film del 1918 diretto da Edward José
La Tosca – film del 1973 diretto da Luigi Magni

Teatro 
La Tosca – dramma di Victorien Sardou

Pagine correlate 
Tosca